Hi-Fi () — роман 1995 года, британского писателя Ника Хорнби. В России выпускался издательствами «Лениздат», «Иностранная литература» и «Амфора».

В 2000 году экранизирован Стивеном Фрирзом в фильме «Фанатик» (High Fidelity).

Также роман лег в основу выпущенного в 2006 году на Бродвее .

В 2020 году по книге вышел сериал «Меломанка» с Зои Кравиц в главной роли.

Ссылки 
 Страница книги на сайте издательства «Амфора» 

Романы 1995 года